Gideon Levy
Gideon Mantell

Localidades 

Gideon (Missouri)

Ficção 
Gideon Rises, episódio de Gravity Falls
Gideon(DC Comics)
Desambiguação